Pibor kann sich beziehen auf:
 eine Stadt im Südsudan, s. Pibor
 einen Fluss im Südsudan, s. Pibor (Fluss)
 ein County des Südsudan, s. Pibor (County)
 einen Interbanken-Geldmarktsatz am Bankplatz Paris („Paris Interbank Offered Rate“), siehe Pibor (Bankwesen)